Boxbrunn ist der Ortsname von

 Boxbrunn im Odenwald, Ortsteil der Stadt Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Boxbrunn (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Boxbrunn (Weisendorf), Ortsteil des Marktes Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern